Schleimkopf bezeichnet

 Schleimköpfe, Pilz-Untergattung der Schleierlinge (Cortinarius)
 Schleimköpfe (Fische) (Berycidae), Familie der Stachelflosser